Um — número inteiro que segue o zero e precede o dois
Um (filosofia) — conceito grego antigo desenvolvido por Platão e Plotino
 Unidade (Letônia) — partido político
 Unidade (Sudão do Sul) — estado do Sudão do Sul
 Unidade (teoria dos anéis) — qualquer elemento u que tem seu elemento inverso no monoide multiplicativo de R
 Unidade de medida — quantidade específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas
 Unidade imaginária — solução da equação polinomial (quadrática) seguinte
 Unidade militar — organização que integra a estrutura operacional ou administrativa de forças armadas

Ver também 
 Unicidade
Unidade divina
 Universo

Desambiguações de matemática
Desambiguações de religião